Hrvatska:
 Dusina (Vrgorac)

BiH:
 Dusina (Fojnica, BiH)
 Dusina (Zenica, BiH)